Наседка — птица, высиживающая яйца.
 Наседка — уголов., агент следственных органов, которого специально подсаживают в камеру к подследственным.
 «Наседка» () — 42-я серия телесериала «Скользящие».

Прозвища и фамилии 
 Иван Наседка — московский книжник XVII века.